Karl Kreibich ist der Name folgender Personen:

* Karl Kreibich (Mediziner) (1869–1932), österreichischer Dermatologe und Hochschullehrer
 Karl Kreibich (Politiker) (1883–1966), deutsch-tschechischer Politiker, Schriftsteller und Diplomat